Montánchez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montánchez (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Montánchez (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar